Magistralni put M18 steht für:

 eine Straße in Bosnien und Herzegowina, siehe M18 (Bosnien und Herzegowina)
 eine Straße in Montenegro, siehe Magistralni put M18 (Montenegro)
 eine Straße in Serbien, siehe Magistralni put M18 (Serbien)